Галиахметов — фамилия:

 Галиахметов, Абдулхай Халикович (1934—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Галиахметов, Адиль Казбекович (род. 1998) — казахстанский шорт-трекист.
 Галиахметов, Тагир Ахметович (1921—2000) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Галиахметово